Itaparica ist
 ein Ort in Brasilien: siehe Itaparica (Ort)
 eine Insel in Brasilien: siehe Itaparica (Insel)
 ein Stausee in Brasilien: siehe Itaparica-Stausee